Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1967/68 war die 16. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde Spvgg Andernach, die das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft gegen den punktgleichen SC Rhein-Ahr Sinzig mit 2:0 gewann. Sinzig nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1968 teilnahm und dort im Achtelfinale an Württemberg-Vertreter SSV Reutlingen 05 scheiterte.

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der FC Bitburg, der FV Engers 07, der VfL Trier und die Altenkirchener SG antreten. Für die nachfolgende Saison 1968/69 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der VfB Lützel, der VfB Wissen und der SV Ruwer sowie aus der II. Division als Absteiger SSV Mülheim.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1967/68 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1967/68 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1967/68
1967